Интегрирането е едно от двете основни действия в математическия анализ. Докато при диференцирането има лесни правила за намиране на производни на сложни функции чрез диференциране поотделно на простите компоненти на функцията, то при интегрирането не е така и се налага честото използване на вече решени и познати интеграли, които се наричат таблични интеграли. Тъждествата, поместени в тази статия, могат, без допълнителни доказателства, да се използват при решаването на задачи.

Правила при интегриране 
Ако есна функция е интегригуема, в сила са съответните правила:

Интеграли на прости функции

Рационални функции 
Още интеграли: Таблица с интеграли на рационални функции

Ирационални функции 
Още интеграли: Таблица с интеграли на ирационални функции

Логаритми 
Още интеграли: Таблица с интеграли на логаритмични функции

Експоненциални функции 
Още интеграли: Таблица с интеграли на експоненциални функции

Тригонометрични функции 
Още интеграли: Таблица с интеграли на тригонометрични функции и Списък на интеграли на обратни тригонометрични функции

Хиперболични функции 
Още интеграли: Таблица с интеграли на хиперболични функции

Обратни хиперболични функции

Специални функции 

Интеграли